

Мрочковиці — село в гміні Мірськ Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Мрочковиці — село в гміні Цельондз Равського повіту Лодзинського воєводства